Наталья Петухо́ва:
 Петухова, Наталья Александровна (1975) — российская самбистка и дзюдоистка.
 Петухова, Наталья Васильевна (1917—2013) — советская легкоатлетка.
 Петухова, Наталья Рэмовна (род. 1954) — депутат Государственной Думы России.
  — российская дзюдоистка, бронзовая медалистка чемпионата России (1993, 1998).